Копитін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Копитін Антон Олександрович (1984) — український співак, актор.
 Копитін Ігор Володимирович (1981) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Російські прізвища